Rupture conjugale
 Rupture diplomatique 
 Rupture historique
 Rupture ecclésiologique ou schisme
 Rupture épistémologique
 Rupture d'un matériau
 Rupture de pente

Technique 
 rupture, dans le domaine des matériaux
 rupture de stock
 rupture de charge

Musique et cinéma 
 Rupture est un court métrage de Pierre Etaix (1961)
 Rupture est un film de Mohamed Chouikh (1982)
Rupture est un téléfilm de Raymonde Carasco (1990)
 Rupture est un film de Steven Shainberg  (2016)
 Rupture(s) est un film de Christine Citti (1993)
 Rupture est un groupe surréaliste belge

Littérature 
 Rupture, un roman de Jacques Robert publié en 1968.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre